Алпарсла́н Тюрке́ш (; 25 ноября 1917, Никосия — 4 апреля 1997, Анкара) — турецкий политический и государственный деятель, полковник турецкой армии. Ультраправый националист, пантюркист, антикоммунист. Основатель Партии националистического движения и её молодёжной боевой организации Серые волки. Заместитель премьер-министра Турции в 1975-1978 годах. Депутат парламента Турции в 1965—1980 и 1991—1995. Başbuğ — «Лидер» — турецких националистов.

Происхождение и учёба 
Родился на Кипре, в семье потомков переселенца из Анатолии. При рождении получил имя Али Арслан Хамди. Впоследствии принял имя в честь почитаемого турецкими националистами сельджукского султана Алп-Арслана и символическую фамилию Тюркеш.

Окончил Военную академию в Стамбуле. Отличался крайне правыми националистическими взглядами.

Офицер-заговорщик 

В 1944 году капитан Тюркеш был привлечён к военно-полевому суду по обвинению в националистической пропаганде и деятельности. 7 сентября 1944 в стамбульском Суде чрезвычайного положения открылся судебный процесс. Перед судом предстали 23 пантюркистских активиста во главе с Нихалем Атсызом, Зеки Велиди Тоганом, Хамзой Сади Узбеком — среди них Алпарслан Тюркеш. 10 человек были приговорены к тюремному заключению сроком на 10 лет. Несколько месяцев провёл в тюрьме и Тюркеш, уволенный из рядов вооружённых сил.

Во второй половине 1940-х политическая ситуация изменилась: главной опасностью считался уже не фашизм, а коммунизм и СССР. Уже в 1947 году осуждённые были оправданы Военным кассационным судом. Крайний антикоммунизм Алпарслана Тюркеша способствовал его реабилитации.

В 1949 он вернулся на армейскую службу, в 1959 получил звание полковника. Повышал квалификацию в США. Занимался организацией взаимодействия турецкого Генерального штаба с командованием НАТО.

Алпарслан Тюркеш был сторонником установления в Турции правой военной диктатуры. 27 мая 1960 года он принял участие в военном перевороте и свержении правительства Аднана Мендереса (в 1961 Мендерес был казнён). Состоял в «Комитете национального единства» — пришедшей к власти военной хунте, зачитывал по радио обращение новых властей.

Однако генерала Джемаля Гюрселя, ставшего во главе нового режима, не устраивал националистический радикализм полковника Тюркеша. Вместе с группой единомышленников Тюркеш был отстранён от военных и политических постов и отправлен с миссией в Индию.

Лидер ультраправого национализма

Во главе националистической партии 
Возвратившись в Турцию в 1963 году, Алпарслан Тюркеш возглавил правопопулистскую Республиканскую крестьянскую национальную партию. В 1969 году на съезде в городе Адана организация была преобразована в Партию националистического движения (MHP). Партия строилась с непререкаемым лидерством Тюркеша, именовавшегося Başbuğ (Вождь) и Albay (Полковник).

Приказы должны неукоснительно исполняться. С непочтительными, мягкими, недисциплинированными, неорганизованными людьми наше дело не продвинется.

Алпарслан Тюркеш

С MHP тесно аффилировалась молодёжная организация Серые волки (другие названия — «Корпус идеалистов», «Идеалистические очаги»), превратившаяся в штурмовые отряды турецкого национализма. Младшими соратниками Алпарслана Тюркеша были такие известные террористы, как Абдулла Чатлы, Мехмет Али Агджа, Халук Кырджи, Орал Челик.

Партийная идеология 
Идеология и программа MHP в полной мере отражали крайне националистические взгляды Алпарслана Тюркеша. Отстаивались идеи пантюркизма и превосходства турецкой нации. В социальном плане Тюркеш занимал популистские позиции, ориентировался на интересы средних слоёв и люмпенских социальных низов.

Наша цель — сделать собственником каждого, кто принадлежит к турецкой нации.

Ещё в 1965 году, возглавляя Республиканскую крестьянскую национальную партию, Алпарслан Тюркеш выпустил политический памфлет под названием «Девять основ доктрины». Этот текст содержал девять основных принципов, которые легли в основу турецкого националистической идеологии: национализм, идеализм, коллективизм, аграризм, сциентизм, народность, индустриализм, свобода и прогресс.

Он также являлся духовным лидером идеалистической школы фонда культуры и искусства ().

Алпарслан Тюркеш проявлял интерес к идеям корпоративизма. Его социальные воззрения в целом представляли собой одну из разновидностей Третьего пути. В области политического устройства Тюркеш, несмотря на участие в парламентской системе, оставался сторонником установления националистической диктатуры.

Противник СССР 
Антикоммунизм Тюркеша предопределял его антисоветизм. СССР рассматривался MHP как главный враг Турции, турецкая компартия и левые организации — как советская агентура. При этом антисоветизм Тюркеша носил не только социально-политический, но и геополитический характер. В своей книге «Основные взгляды», вышедшей в марте 1975 года, Тюркеш приводит обширные выдержки из протокола судебного процесса 1944. СССР в эти текстах именуется Россией:

Поскольку самая большая масса тюркского населения проживает в России, самый наш большой враг — Россия. Россия нас привела к нынешнему состоянию, Россия точила на нас зубы, Россия разрушила нашу империю. И опять же Россия обречена грызться и возиться с нами из-за нашего географического положения.

В 1960 году, сразу после переворота, Тюркеша пригласил на встречу посол СССР Никита Рыжов и передал ему послание первого секретаря ЦК КПСС председателя Совмина СССР Никиты Хрущёва. В этом послании Турции предлагалась масштабная советская экономическая и даже военно-техническая помощь и отвод советских войск от турецкой границы — в обмен на выход Турции из НАТО и вывод американских баз с турецкой территории. Тюркеш на это не согласился.

В свою очередь, пропагандистский аппарат СССР подвергал Тюркеша самой резкой критике. В советских материалах о турецкой политике Тюркеш характеризовался как «верный последыш Гитлера», электоральные успехи его партии в 1977 году оценивались как «вызывающие беспокойство». Между MHP как парламентской партией и «Серыми волками» как националистической организацией не проводилось различия.

В то же время Тюркеш как националист настороженно относился к Западу. Прозападную ориентацию турецкой интеллигенции он называл «страшным бедствием нашей страны», требовал отстаивать самобытность турецкой культуры и независимость турецкой политики.

Командир турецкого «Гладио» 
Вторая половина 1970-х годов прошла в Турции под знаком политического давления напоминавшего гражданскую войну малой интенсивности. С 1976 по 1980 в терактах и уличных столкновениях между правыми и левыми радикалами погибли более 5 тысяч человек. «Серые волки» полковника Тюркеша принимали в этих событиях самое активное участие.

Считается, что Алпарслан Тюркеш стоял во главе оперативной системы «Контргерилья» — турецкого подразделения международной антикоммунистической системы Гладио. Впоследствии Халук Кырджи оценивал действия турецких ультраправых как противостояние коммунистической угрозе в контексте Холодной войны.

Возглавляя отряды уличных боевиков, Тюркеш при этом прагматично участвовал в парламентских комбинациях. В течение пятнадцати лет он был депутатом турецкого парламента. MHP вступала в коалиции с менее радикальными правыми силами — консервативной Партией справедливости, исламистской Партией национального спасения. С марта 1975 по январь 1978 Тюркеш занимал правительственный пост — являлся вице-премьером в правительствах лидера Партии справедливости Сулеймана Демиреля.

Переворот 1980. Арест и заключение 
12 сентября 1980 года в Турции произошёл государственный переворот. Был установлен военный режим во главе с Кенаном Эвреном. Генерал Эврен и его сподвижники стояли на позициях национализма и антикоммунизма, что соответствовало представлениям Алпарслана Тюркеша об оптимальной государственной власти. Однако военный режим жёстко подавлял все проявления политического экстремизма, как слева, так и справа.

Деятельность MHP и её боевых организаций была запрещена, активисты подверглись жёстким преследованиям. Тюркеш был арестован и провёл в заключении четыре с половиной года (большую часть этого времени находился в тюремном госпитале). Освобождён в апреле 1985 года.

Новый курс 
Во второй половине 1980-х и в 1990-х Алпарслан Тюркеш проводил несколько более умеренную политику. Это было обусловлено общей стабилизацией положения в стране, дезактуализацией коммунистической угрозы, эффективными реформами Тургута Озала и в значительной степени разрушением подпольной инфраструктуры при военном режиме. В новых условиях Тюркеш делал упор на борьбу за целостность Турции, против курдского сепаратистского движения.

После возвращения Турции к парламентской демократии партия Тюркеша (под названием Национальная партия труда) участвовала в выборах 1991 в блоке с исламистской Партией благоденствия Неджметтина Эрбакана (в 1983 и 1987 её кандидаты не были допущены к голосованиям). Депутатом парламента в 1991 стал и сам Алпарслан Тюркеш. На выборах 1995 MHP (название было восстановлено в 1993) получила более 8 %, но в парламент не прошла.

Успешными для партии стали выборы 1999 года — второе место с почти 18 % — которые проходили уже после кончины Тюркеша.

Поддержка пантюркизма 
После распада СССР Алпарслан Тюркеш активно подключился к пантюркистским движениям в постсоветских странах, прежде всего в Азербайджане. В 1992 году он посетил Баку, чтобы поддержать кандидатуру Абульфаза Эльчибея, сторонника протурецкой ориентации, на президентских выборах.

Однако пантюркистский курс не получил развития в Азербайджане после свержения Эльчибея в 1993 году. Противники Народного фронта и Национал-демократической партии считали такую политику опасной и бесперспективной,. Неоднозначно воспринимались в Азербайджане и тесные связи Алпарслана Тюркеша с лидером Партии национальной независимости Этибаром Мамедовым.

При участии Тюркеша турецкие организации Европы создали денежный фонд для поддержки пантюркистов в Азербайджане.

Семья 
Алпарслан Тюркеш был дважды женат. Его первая супруга Музаффар Ханым скончалась в 1974 году. В 1976 году он женился на Севаль Ханым. В первом браке имел пятерых детей, во втором — двоих.

После кончины Алпарслана Тюркеша между его дочерьми Айзит и Умай возник конфликт из-за права распоряжения фондом, созданным для поддержки пантюркистов на Кавказе. В ходе судебных разбирательств было установлено, что обе снимали заметные суммы со счёта фонда. Это вызвало сильное недовольство и возмущение в партийных кругах.

Двое сыновей Алпарслана Тюркеша — Йылдырым Тугрул и Ахмет Куталмыш — политики и депутаты парламента. Первый из них после кончины отца претендовал на лидерство в MHP, однако не был избран председателем. Йылдырым Тугрул Тюркеш создал свою политическую организацию, но впоследствии возвратился в MHP. Ахмет Куталмиш Тюркеш примыкает к исламистской Партии справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кончина. Политический авторитет 
Алпарслан Тюркеш скончался в апреле 1997 года. Похоронен в Анкаре.

Три месяца спустя съезд MHP избрал председателем партии экономиста Девлета Бахчели, который в целом продолжил курс основателя партии с поправкой на меняющиеся условия. Под руководством Бахчели партия заметно укрепила свои позиции, расширила парламентское представительство.

«Башбуг Алпарслан Тюркеш» почитается турецкими националистами как идеологический основоположник и политический основатель движения. Даты его биографии торжественно отмечаются партийными активистами.

Точка зрения Алпарслана Тюркеша на различные политические вопросы учитывается в современной Турции. Высказывания Тюркеша в пользу усиления власти главы государства приводились в обоснование прямых выборов президента Турции в 2014 году и конституционной реформы.

Примечания 

Государственные деятели Турции
Министры Турции
Военные Турции
Националисты Турции
Деятели антикоммунистических организаций
Ультраправые
Неофашисты
Бозкурт
Члены Великого национального собрания Турции XIII созыва
Члены Партии националистического движения
Вице-премьер-министры Турции
Члены Великого национального собрания Турции XIV созыва
Члены Великого национального собрания Турции XV созыва
Члены Великого национального собрания Турции XVI созыва
Члены Великого национального собрания Турции XIX созыва
Члены Комитета национального единства
Руководители политических партий Турции